Barba ima više značenja:
 Barba, Benevento
 Barba, Messina
 Barba, Pistoia